Катерина Партиц (; 22 октября 1976, Будапешт, Венгрия) — греческая пятиборка, участница двух летних Олимпийских игр.

Спортивная биография 
В 2000 году Катерина Партитс дебютировала на летних Олимпийских играх. В соревнованиях в современном пятиборье греческая спортсменка заняла 22-е место.

На летних Олимпийских играх 2004 года Партитс выступила успешнее. Гречанка набрала 5028 очков и заняла 16-е место.

Ссылки 
 

Пятиборцы Греции
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2004 года